Alabama, um dos 50 Estados dos Estados Unidos da América, localizado na Região Sudeste do país
 Alabama (gênero)
 Rio Alabama
 Caso alabama

Desambiguação